Lucius Hedius Rufus Lollianus Avitus ist der Name folgender Personen:

* Lucius Hedius Rufus Lollianus Avitus (Konsul 114), römischer Suffektkonsul
 Lucius Hedius Rufus Lollianus Avitus (Konsul 144), römischer Konsul